Zkratka GPU může znamenat:

 GPU – grafický procesor (z anglického graphic processing unit)
 GPU-Z – počítačový program na detekci GPU
 GPU (), také OGPU () – označení pro sovětskou tajnou službu NKVD v letech 1922–1923

Související články 
 CPU
 APU